Villaviciosa (Abra), een gemeente in de Filipijnse provincie Abra
Villaviciosa (Asturië), een gemeente in de Spaanse provincie Asturië
Villaviciosa de Córdoba, een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba
Villaviciosa de Odón, een gemeente in de Spaanse provincie Madrid